Salvia menor puede referirse a:
El nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.
El nombre común de la planta Salvia officinalis.